Но́рман Ле́ви Бо́уэн (; , , Онтарио, Канада — , , США) — американский геолог и петрограф.

Член Национальной академии наук США (1935). Президент  (1937). Президент Американского геологического общества (1946).

Биография 
Родился в Кингстоне (Канада) 21 июня 1887 года в семье Уильяма Альфреда Боуэна, урождённого лондонца, переселившегося в Канаду, и был младшим ребёнком в семье.
Первоначальное образование получил в Канаде. С 1912 по 1937 год проводил экспериментальные исследования в геофизической лаборатории Института Карнеги в Вашингтоне, опубликовав в 1928 году фундаментальный труд Evolution of the Igneous Rocks (рус. «Эволюция изверженных пород»), заложивший основу для геофизического и геохимического изучения минералов.

В 1937—1947 годах был профессором Чикагского университета, затем вернулся в Институт Карнеги.

Научная деятельность 
Более всего Боуэн известен своими исследованиями силикатных физико-химических равновесий.

Он является первооткрывателем «реакционного принципа», подразумевающего приобретение продуктом силикатного расплава при дальнейшем охлаждении нового химизма с образованием новых фаз или соединений или в пределах той же самой кристаллической фазы, что происходит вследствие его реакции с остаточной жидкостью (кристаллизационный ряд Боуэна).

Также выдвинул теорию общего развития магматизма на Земле, которое, как он считал, происходит от перидотитов к габбро-базальтам и затем гранитам.

Награды, признание 
В 1941 году был награждён медалью Пенроуза.

В 1950 году награждён медалью Волластона от Лондонского геологического общества.

В 1946 году стал иностранным членом академии Леопольдина, в 1951 — Национальной академии деи Линчеи. Иностранный член Лондонского королевского общества (1949).

Память 
Его именем названа премия, вручаемая ежегодно Американским геофизическим союзом.

Лунный кратер  назван в честь Нормана Боуэна.

Семья 
Женился на Мери Ламонт в 1911 году. Имел в браке дочь Катерину.

Примечания

Литература 
 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Ссылки 
 

Геологи США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Академии деи Линчеи
Преподаватели Чикагского университета
Президенты Минералогического общества Америки
Награждённые медалью Уиллета Миллера
Почётные доктора Йельского университета